Liebe am Nachmittag steht für:
 Ariane – Liebe am Nachmittag, US-amerikanische Liebeskomödie aus dem Jahr 1957
 Die Liebe am Nachmittag, französischer Film aus dem Jahr 1972
 Tatort: Liebe am Nachmittag, deutscher Fernsehfilm von 2006